Tyzenhauz ist der Familienname folgender Personen:

 Antoni Tyzenhauz (1733–1785), polnischer Staatsmann und Unternehmer
 Konstantin Tyzenhauz (1786–1853), polnisch-litauischer Ornithologe